La  Division Sénégalaise est une division d'infanterie de l'armée de terre française.

Les chefs de la  Division Sénégalaise 
 1929 - 1931: Général Freydenberg

L’entre-deux-guerres

La Seconde Guerre mondiale

Composition

L’après Seconde Guerre mondiale

Notes et références

Articles connexes

Liens externes 
 Division d'infanterie nord-africaine

Division d'infanterie de l'Armée de terre française